Krzysztof Cybulski (grafik) – polski grafik
 Krzysztof Wacław Cybulski – polski geolog, profesor
 Krzysztof Cybulski (muzyk) – polski muzyk

Zobacz też